Renville County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Renville County (Minnesota)
 Renville County (North Dakota)